

Astronomia 
 5831 Dizzy – asteroide della fascia principale

Musica 
 Dizzy – singolo di Tommy Roe del 1969
 Dizzy – singolo dei Throwing Muses del 1989
 Dizzy – singolo dei Goo Goo Dolls del 1999

Videogiochi 
 Dizzy – videogioco del 1987
 Dizzy – serie di videogiochi
 Dizzy – personaggio di Guilty Gear